El término Miguel Solá puede referirse a:

Personas 
 Miguel Solá (1891-1979), historiador argentino.
 Miguel Ángel Solá (1950- ), actor argentino.
 Miguel Ángel Sola (1957- ), entrenador de fútbol español.